Жировка — финансовый документ, квитанция, по которой производится оплата за пользование чем-либо.

Также Жировка — название населённых пунктов:

Россия 
 Жировка — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Жировка — посёлок в составе Казани, прекративший существование в 1950-е годы.

Украина 
 Жировка — село в Пустомытовском районе Львовской области.

См. также 

 Жировка — прежнее название улицы Сардара Ваисова в Казани.